Нахчивани́ (), Нахджавани () — нисба (позднее — фамилия), обозначающая происхождение из города Нахичевань в современном Азербайджане.
 Аджеми Нахчивани — мусульманский средневековый зодчий, основатель нахичеванской архитектурной школы, автор Мавзолея Момине хатун.
 Ахмед Нахчивани — средневековый архитектор, возведший в 1322 году мавзолей в Барде.
  (ум. 1253) — философ.
  — архитектор XII века.
  (1245—1328) — средневековый учёный.
  (XIII век) — средневековый врач.
  (1452—1514) — суфийский мыслитель.
  (XIV век) — каллиграф, переводчик и поэт.
  (1852—1916) — шиитский улем.
  (XIX—XX век) — театральный деятель, актёр и режиссёр
  (1865—1920) — деятель религии бахаи.
  (1919—2019) — деятель религии бахаи, сын Али-Акбара Нахчивани.
  (род. 1948) — писательница иранского происхождения, бахаи.

См. также 
 Нахичеванский

Нисбы